Admiral von Knorr bezeichnet zwei nach dem Admiral Eduard von Knorr benannte Schiffe:

 Admiral von Knorr (Schiff, 1899), Vorpostenboot und Schulschiff der Kaiserlichen Marine
 Admiral von Knorr (Schiff, 1918), Vorpostenboot der Kaiserlichen Marine